Mar Chiquita puede referirse a:

 Laguna Mar Chiquita, también denominado Mar de Ansenuza, espejo de agua de la provincia de Córdoba, Argentina;
 Laguna Mar Chiquita, espejo de agua en el partido de Mar Chiquita,  provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Laguna Mar Chiquita, espejo de agua en el partido de Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Partido de Mar Chiquita, división administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Mar Chiquita, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados Mar Chiquita, lanzadera suborbital en el partido de Mar Chiquita, Argentina.